Помм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Помм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Помм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Помм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Помм'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона